

Акшийський сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Акшийський сільський округ — адміністративна одиниця, Єнбекшиказахський район, Алматинська область